Чемпионат России по греко-римской борьбе 2008 года прошёл в Новосибирске с 30 мая по 2 июня.

Медалисты

Командный зачёт 
 ;
 ;
 .

Ссылки 
 

Май 2008 года
Июнь 2008 года
Чемпионаты России в 2008 году
Чемпионаты России по греко-римской борьбе
Спортивные соревнования в Новосибирске
2008 год в борьбе
2008 год в Новосибирской области